Конец может означать:
 Конец — завершённость чего-либо; предел, граница, край какого-либо объекта или события, а также его часть, примыкающая к этому пределу.
 Конец — прави́льное (рулевое) весло, барочный руль, весло из целого бревна, для управления дощатником, баркою, плотом.
 Конец — устаревшая единица территориального деления населённого пункта, охватывающая одну или несколько улиц (Людин конец, Неревский конец, ремесленный конец, рыбацкий конец). Как правило, такое деление возникало в небольших посёлках и городках и позже становилось тем или иным районом.

Математика 
 Конец топологического пространства

Морские термины

Топоним 
 Конец — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Конец — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Конец — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Шебеньгский сельсовет.
 Конец — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Шевденицкий сельсовет.
 Конец — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Конец — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Конец — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Конец — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Конец — остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск — Сухиничи.
 Конец — до 1964 г. название деревни Ольховец в Городокском районе Витебская область.

См. также 
 The End